Die 52. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  52. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  52. Reserve-Division (Deutsches Kaiserreich)
  52. Feldausbildungs-Division
  52. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  52. Sicherungs-Division (Wehrmacht)
  52ª Divisione fanteria “Torino”
  52. Division (Japanisches Kaiserreich)
  52. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  52. Infanteriedivision, Verband der k.u.k. Armee
  52nd (Lowland) Division (Vereinigtes Königreich)
  52nd Infantry Division (Vereinigte Staaten)
  52. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Gebirgs-Divisionen 
  52ª Divisione alpina

Fliegende Verbände  
  52. Luft-Division (Japanisches Kaiserreich)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern